Никола́й Калёнов:
 Калёнов, Николай Акимович (1920—1997) — Герой Советского Союза.
 Калёнов, Николай Евгеньевич (род. 1945) — директор Библиотеки по естественным наукам РАН.